Logradouro - um termo que designa qualquer espaço público reconhecido pela administração de um município

Localidades

Logradouro (Paraíba) - no estado da Paraíba
Logradouro (Guaíba) - um bairro de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul

Desambiguação